Berniga ima više značenja:
 Berniga, Brescia
 Berniga, Sondrio